Маринюк Вікторія Валентинівна (* 1977) — відмінник освіти України, народний вчитель України.
 Маринюк Віктор Васильович (* 1939) — український художник у галузі монументально-декоративного мистецтва. Член Національної спілки художників України.

Див. також 
 Мартинюк

Примітки